Kątno bezeichnet Dörfer in Polen:
 Kątno (Mogilno), Dorf in der Gmina Mogilno, Powiat Mogilieński in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, 1815 bis 1919: Kontno, 1939 bis 1945: Eckenau, Kreis Posen
 Kątno (Ostróda), Dorf in der Gmina Ostróda, Powiat Ostródzki in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Tafelbude, Kreis Osterode, Ostpreußen